Trosky ist der Familienname folgender Peronen:
 August Wilhelm von Trosky (1746–1808), Oberamts-Regierungspräsident
 Frank Trosky (* 1965), deutscher Volkswirt
 Ewald von Trosky (1786–1827), preußischer Landrat
 Hal Trosky (1912–1979), US-amerikanischer Baseballspieler

Trosky ist der Vorname folgender Peronen:
 Trosky Guerrero Carrión (* 1948), ecuadorianischer Agrarökonom und Komponist
Trosky bezeichnet:
 Trosky (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht
 Trosky (Minnesota), Ortschaft in den Vereinigten Staaten
 Burg Trosky, Ruine einer Burg in Tschechien